Pride Final Conflict 2004 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Saitama Super Arena em Saitama. Esse evento contou com o round final do Grand Prix de Pesados de 2004.

Resultados

Chave do Grand Prix de Pesados do Pride de 2004 

1 No Pride Final Conflict 2004, a luta foi considerada sem resultado após Antonio Rodrigo Nogueira desferir acidentalmente uma cabeçada em Fedor Emelianenko. A final foi remarcada para o Pride Shockwave 2004.

Ligações Externas 
 site Oficial do Pride
 Sherdog.com
 MMAFighting.com

2004 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2004